Sasima steht für

 Sasima (Kappadokien), antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Kappadokien
 Titularbistum Sasima
 Sasima (Gattung), eine Heuschreckengattung